Drăghești (în trecut ,,Turbați")

 Drăghești, o localitate în județul Buzău, Muntenia, România.

Toponime românești